Јудора има више значења:
 Јудора (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Јудора (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Eudora,